Der Launch Complex 3 (LC-3) ist eine stillgelegte Startrampe der Cape Canaveral Space Force Station (ehemals CCAFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA.

1950 fanden von hier aus die ersten Raketenstarts auf Cape Canaveral statt. Getestet wurde die Bumper-Rakete, erbeutete deutsche A4-Raketen mit einer Corporal-Oberstufe.

In den 1950er Jahren starteten von LC-3 Testflüge für die Bomarc-Boden-Boden-Rakete und die X-17-Rakete. Am 17. Januar 1958 startete von LC-3 außerdem eine der ersten Polaris-Raketen zu einer Testmission.

Startliste

Weblinks 
 
 Spaceline: X-17 (englisch)

Launch Complex 03
Bauwerk im Brevard County
Verkehrsbauwerk in Florida
Raketenstartplatz (Raumfahrt)
Raumfahrt der Vereinigten Staaten